Meuro può riferirsi a:
 Meuro – frazione della città tedesca di Bad Schmiedeberg
 Meuro – frazione del comune tedesco di Schipkau